Capistrano steht für:

 Capestrano, ein Ort in der italienischen Provinz L’Aquila (andere Schreibweise von Capistrano), in der Archäologie bedeutsam als Fundort des Kriegers von Capestrano, außerdem der Geburtsort von Giovanni Capestrano oder deutsch Johannes Capistranus. S. nächster Eintrag:
 Johannes Capistranus oder Johannes Capistrano (1386–1456), italienischer Wanderprediger, 1690 von der Römisch-katholischen Kirche heiliggesprochen.
 Capistrano (Kalabrien), ein Ort in der italienischen Provinz Vibo Valentia
 Capistrano (Ceará), eine Gemeinde in Brasilien
 Capistrano (Software), ein Open Source Werkzeug zum Deployment von Webapplikationen
 Capistrano (Andalusien), ein bekanntes Ferienresort bzw. Urbanisation (Wohnanlage) in Nerja, Costa del Sol, Provinz Málaga, Spanien - heute ist das ehemals riesige, komplette Resort 'El Capistrano' geteilt und besteht aus nun 4 einzelnen Resorts: San Juan de Capistrano, Capistrano Village, Oasis de Capistrano und Capistrano Playa

Capistrano ist der Familienname folgender Personen:

 Jardel Capistrano (* 1989), brasilianischer Fußballspieler